

Patronyme 

 Alberto Bruni Tedeschi (1915-1996), compositeur italien, père de Carla Bruni et Valeria Bruni Tedeschi ;
 Antonio Bruni (1593-1635), poète italien ;
 Antonio Bartolomeo Bruni (1759-1821), un compositeur italien ;
 Carla Bruni-Sarkozy (1967-), mannequin et chanteuse française, épouse de Nicolas Sarkozy ;
 Dino Bruni (1932-), coureur cycliste italien ;
 Fiodor Bruni (1799-1875), peintre russe d'origine italienne ;
  ;
 Gianmaria Bruni (1981-), pilote italien de sport automobile ;
 Giuseppe Bruni (1873-1946), homme politique et architecte italien ;
 Jean Bruni (1882-1905), prêtre passionniste italien reconnu vénérable par l'Église catholique ;
 Laure Bruni (1886-1975), peintre française ;
 Leonardo Bruni (1370-1444), chancelier florentin, humaniste et historien ;
 Roberta Bruni (1994-), athlète italienne ;
 Rodrigo Bruni (1993-), joueur de rugby à XV argentin ;
 Sergio Bruni (1921-2003), chanteur, guitariste et compositeur italien ;
 Umberto Bruni (1914-2021), peintre québécois ;
 Valeria Bruni Tedeschi (1964-), actrice italo-française (sœur de Carla Bruni) ;
 Virgile Bruni (1989-), joueur de rugby à XV français.

Toponyme 

 Bruni, census-designated place américaine située au Texas.

Voir aussi 

 Hôtel Bruni, à Toulouse